Франчак () — польская фамилия.

 Франчак, Люцьян (1944—2018) — польский футбольный тренер.
 Франчак, Павел (род.1991) — польский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Франчак, Юзеф (1918—1963) — польский подпольщик, активист Союза вооружённой борьбы, командир взвода Армии Крайовой.